NGC 6791 (другое обозначение — OCL 142) — рассеянное скопление в созвездии Лира.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Характеристики 
Скопление было открыто Фридрихом Августом Теодором Виннеке в 1853 году. Его возраст составляет примерно 8 миллиардов лет, отношение количества железа к водороду превышает характерное для Солнца более чем вдвое. Это одно из самых старых и богатых металлами скоплений в Млечном Пути (хотя обычным для таких старых скоплений является крайне малое количество тяжёлых элементов). Это, а также необычно большое количество звёзд в скоплении, делают NGC 6791 одним из самых изученных звёздных скоплений.

Среди самых тусклых звёзд скопления есть группа белых карликов, возраст которых составляет 6 миллиардов лет, и другая группа, возраст которой составляет 4 миллиарда лет. Возрасты этих групп выделяются из характерного для скопления в целом возраста 8 миллиардов лет.

Примечания

Литература 
 Chaboyer, B., Green, E. M., & Liebert, J. 1999, Astronomical Journal, 117, 1360
 Kaluzny, J., & Udalski, A. 1992, Acta Astron., 42, 29

6791
Лира (созвездие)
Рассеянные скопления